Cross Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Cross Island (Alaska)
 Cross Island (Florida)
 Cross Island (Knox County, Maine)
 Cross Island (Washington County, Maine)
 Cross Island (Massachusetts)

zu Bermuda gehörend:
 Cross Island (Bermuda)

in Indien:
 Cross Island (Indien), im Hafen von Mumbai